Regierungsviertel steht für:

allgemein
 den Bereich in einer Stadt, in dem die Gebäude einer Regierung konzentriert sind, gegebenenfalls auch in Kombination mit Gebäuden eines Parlaments

im Einzelnen:
 das Regierungsviertel in Berlin, das Gebäudeensemble Berlins um Reichstag und Bundestag
 das Bundesviertel in Bonn, bis 1999 das Parlaments- und Regierungsviertel Deutschlands
 das Regierungsviertel (Dresden) in Dresden
 das Regierungsviertel (St. Pölten), 1992 für die neue Landeshauptstadt Niederösterreichs geschaffen
 das Regierungsviertel (Düsseldorf), die Umgebung des Landtags Nordrhein-Westfalens am Rhein
 das Regjeringskvartalet, das Regierungsviertel in Oslo

Siehe auch